Seria GP2 – sezon 2015 – był 11. sezonem w historii serii oraz 5. po połączeniu europejskiej i azjatyckiej edycji. Zgodnie z kalendarzem Formuły 1 zmagania rozpoczęły się 5 kwietnia na torze Sakhir w Bahrajnie, natomiast zakończyły 29 listopada na Yas Marina w Abu Zabi. Tytuł mistrzowski w klasyfikacji kierowców zdobył Belg Stoffel Vandoorne, a wśród konstruktorów – francuska ekipa ART Grand Prix.

Lista startowa

Zmiany

Przepisy 
 Od nowego sezonu zostanie wprowadzone ruchome tylne skrzydło (w języku angielskim Drag Reduction System), które od 2011 roku jest stosowane w Formule 1.

Zespoły 
 Zespół startujący w GP3 – Status GP – przejął stajnię Caterham Racing w 2014 roku, jednak dopiero od tego sezonu będzie widnieć pod własną nazwą.

Kierowcy

Ubiegłoroczni 
 Jolyon Palmer (mistrz): DAMS → Lotus (kierowca testowy w Formule 1)
 Felipe Nasr (3. miejsce): Carlin → Sauber (Formuła 1)
 Johnny Cecotto Jr. (5. miejsce): Trident Racing → Hilmer Motorsport
 Stefano Coletti (6. miejsce): Racing Engineering → KV Racing Technology (IndyCar Series)
 Raffaele Marciello (8. miejsce): Racing Engineering → Trident
 Stéphane Richelmi (9. miejsce): DAMS → brak informacji
 Marco Sørensen (11. miejsce): MP Motorsport → Carlin
 Adrian Quaife-Hobbs (13. miejsce): Rapax → Von Ryan Racing (Blancpain Endurance Series)
 Sergio Canamasas (14. miejsce): Trident → MP Motorsport
 Rio Haryanto (15. miejsce): Caterham Racing → Campos Racing
 Simon Trummer (17. miejsce): Rapax → Hilmer Motorsport
 Takuya Izawa (18. miejsce): ART Grand Prix → Real Racing (Super Formula)
 Tom Dillmann (19. miejsce): Caterham Racing → Carlin (Formuła Renault 3.5)
 Alexander Rossi (21. miejsce): Campos Racing → Racing Engineering
 Tio Ellinas (22. miejsce): Rapax → Strakka Racing (Formuła Renault 3.5)
 René Binder (25. miejsce): Arden International → Trident
 Pierre Gasly (29. miejsce): Caterham Racing → DAMS
 Facu Regalía (31. miejsce): Hilmer Motorsport → Zeta Corse (Formuła Renault 3.5)
 Nicholas Latifi (32. miejsce): Hilmer Motorsport → MP Motorsport

Debiutanci 
 Alex Lynn (mistrz Serii GP3): ART Grand Prix → DAMS
 Dean Stoneman (wicemistrz Serii GP3): Koiranen GP → Carlin
 Nobuharu Matsushita (mistrz Japońskiej Formuły 3): HFDP Racing → ART Grand Prix
 Oliver Rowland (4. miejsce w Formule Renault 3.5): Fortec Motorsports → MP Motorsport
 Siergiej Sirotkin (5. miejsce w Formule Renault 3.5): Fortec Motorsports → Rapax
 Norman Nato (7. miejsce w Formule Renault 3.5): DAMS → Arden International
 Nick Yelloly (6. miejsce w Serii GP3): Status Grand Prix → Hilmer Motorsport
 Marlon Stöckinger (9. miejsce w Formule Renault 3.5): Lotus → Status Grand Prix
 Richie Stanaway (8. miejsce w Serii GP3): Status Grand Prix → Status Grand Prix
 Jann Mardenborough (9. miejsce w Serii GP3): Arden International → Carlin
 Zoël Amberg (11. miejsce w Formule Renault 3.5): AVF → Lazarus
 Patric Niederhauser (10. miejsce w Serii GP3): Arden International → Daiko Team Lazarus
 Robert Vișoiu (13. miejsce w Serii GP3): Arden International → Rapax
 Jordan King (7. miejsce w Europejskiej Formule 3): Carlin → Racing Engineering
 Meindert van Buuren (19. miejsce w Formule Renault 3.5): Pons Racing → MP Motorsport
 Sean Gelael (18. miejsce w Europejskiej Formule 3): Carlin → Carlin
 Gustav Malja (12. miejsce w Europejskim Pucharze Formuły Renault 2.0): Josef Kaufmann Racing → Trident

Zmiany w trakcie sezonu 
 Hilmer Motorsport: Johnny Cecotto Jr. → Simon Trummer
 Carlin: Marco Sørensen → Johnny Cecotto Jr.
 MP Motorsport: Sergio Canamasas → Oliver Rowland
 Hilmer Motorsport: Simon Trummer → Jon Lancaster
 Daiko Team Lazarus: Zoël Amberg → Sergio Canamasas
 Carlin: Johnny Cecotto Jr. → Sean Gelael
 MP Motorsport: Oliver Rowland → Nicholas Latifi
 Hilmer Motorsport: Jon Lancaster → Sergio Canamasas
 Daiko Team Lazarus: Sergio Canamasas → Zoël Amberg
 Trident: René Binder → Gustav Malja
 MP Motorsport: Nicholas Latifi → Oliver Rowland
 Daiko Team Lazarus: Zoël Amberg → Sergio Canamasas
 Carlin: Sean Gelael → Jann Mardenborough
 Trident: Gustav Malja → Johnny Cecotto Jr.
 MP Motorsport: Oliver Rowland → Meindert van Buuren
 MP Motorsport: Daniël de Jong → René Binder
 Hilmer Motorsport: Nick Yelloly → Simon Trummer
 Daiko Team Lazarus: Nathanaël Berthon → Patric Niederhauser
 Carlin: Julián Leal → Dean Stoneman
 Carlin: Jann Mardenborough → Sean Gelael
 MP Motorsport: Meindert van Buuren → Nicholas Latifi
 Daiko Team Lazarus: Patric Niederhauser → Nathanaël Berthon
 Trident: Johnny Cecotto Jr. → Daniël de Jong
 Rapax: Robert Vișoiu → Gustav Malja
 Status Grand Prix: Richie Stanaway → Oliver Rowland

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP2 na sezon 2015 został zatwierdzony 10 grudnia 2014 roku. Będzie składał się z jedenastu rund. Wyścig w Niemczech został zastąpiony dodatkową rundą w Bahrajnie.

Klasyfikacja generalna

Kierowcy 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 4 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 15-12-10-8-6-4-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2015 w GP2
Sezony GP2